David Ferrer era il detentore del titolo ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Dominic Thiem.

In finale Pablo Cuevas ha sconfitto Guido Pella per 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (semifinale)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
  John Isner (primo turno)

  Dominic Thiem (semifinale)
  Jack Sock (primo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno, ritirato)
<li>  Thomaz Bellucci (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Jarry (primo turno)
  Thiago Monteiro (secondo turno)

  João Souza (primo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Tarō Daniel  (primo turno)

  Gastão Elias (primo turno)
  Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2016
ATP World Tour 2016